Pirajá é um bairro da região administrativa do Nordeste, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O principal acesso ao bairro é feito através da Av. Cristiano Machado e Br 262 - Anel Rodoviário. O comércio do bairro está principalmente localizado nas Rua Penido, Rua Lídia e Rua Moreira.Também tem uma boa rede de ensino público. As principais linhas de ônibus que dão acesso a este bairro são: 4501 (São Paulo/Califórnia); 8501 (Maria Goretti/Engenho Nogueira); 8207 (Maria Goretti/Estrela Dalva) 8205 (Nova Granada/Maria Goretti) e Suplementar S85.

Comércios Locais e Instituições 
 E E Professora Maria Amélia Guimarães;
Auto Peças Robertão;
Academia do Diegão;
 Padaria Comodoro;
 Esquinão Lanches;
 Sorveteria Mais;
 Drogaria Areal;
 Sabores da Tribo;
Sacolão do Baú;
Baianão Carnes;
Supermercado Cobal;
Drogaria Popular;
Barbearia ADM Club;
Boca Cheia Lanches;
Insano Burger;
Supermercado Nilo;
Eletro Faria Depósito;
Escolinha de Futebol do América;
Marzani Buffet;
Sacolão Pirajá;
entre outros.

Bairros de Belo Horizonte